Lac Summit est le nom de plusieurs lacs de Californie, aux États-Unis :
Le lac Summit du comté de Shasta, dans le parc national volcanique de Lassen.
Le lac Summit du comté de Tuolumne, dans le parc national de Yosemite.

Autres 
 Summit Lake (Colombie-Britannique)